Androgeo – personaggio della mitologia greca, figlio di Minosse re di Creta e di Pasifae e padre di Alceo e Stenelo
 Androgeo – personaggio della mitologia greca, condottiero acheo che muore durante l'assedio di Troia
 Androgeo di Britannia – sovrano di una tribù celtica